Кто есть кто в Китае (, ) — биографическое справочное издание, выпущенное японским милитаристским правительством. Книга содержит 325 иллюстрированных биографий политических и военных деятелей (как Гоминьдана, Коммунистической партии Китая, так и коллаборационистского правительства Ван Цзинвэя), деятелей культуры и науки. 

Книга была издана в феврале 1941 года и по настоящее время является ценным источником для изучения персоналий того периода.

1~50

51~100

101~150

151~200

201~250

251~300

301~343 

Китай
Биографические словари
Книги 1941 года
Китайско-японские отношения